

Geografia 
 Bengala — região localizada no sudeste asiático
 Paquistão Oriental — ou Bengala Oriental; antiga região do Paquistão, que se tornou independente em 1971 com o nome de Bangladesh
 Bangladesh — país supracitado
 Bengala Ocidental — estado da Índia
 Rio Bengalas — do estado do Rio de Janeiro, Brasil

Outros usos 
 Bengala (bastão) — acessório para o auxílio no caminhar
 Língua bengali — falada em Bengala
 Bengalis — povos originários de Bengala

Desambiguações de topônimos